Демья́на Бе́дного — название населённых пунктов в России:
 Демьяна Бедного — село в Славгородском районе Алтайского края, упразднёно в 2011 г.
 Демьяна Бедного — деревня в Шадринском районе Курганской области.

См. также 
 Демьян Бедный (значения)
 Острова Демьяна Бедного
 Улица Демьяна Бедного